

Aziende 
 Saban Entertainment – compagnia di produzione televisiva statunitense

Persone 
 Haim Saban (1944) – imprenditore e produttore televisivo israeliano naturalizzato statunitense
 Klemi Saban (1980) – ex calciatore israeliano
 Lou Saban (1921-2009) – giocatore di football americano statunitense
 Mario Javier Sabán (1966) – teologo argentino di origine sefardita
 Martín Saban (1972) – regista cinematografico argentino
 Nick Saban (1951) – allenatore di football americano statunitense